Rétablissement bezeichnet den Wiederaufbau verwüsteten Landes im 18. Jahrhundert:
 Rétablissement (Ostpreußen), nach der Großen Pest
 Rétablissement (Kursachsen), nach dem Siebenjährigen Krieg